Art Nouveau o stile liberty, movimento artistico che si sviluppò tra la fine dell'800 e il primo decennio del 1900
 Seconda pratica, modalità di scrittura musicale definita da Giulio Caccini Stile moderno